Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1983 je bila petintrideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Razred 50 cm3

1983 v športu
1983